Ева Даллас () — главная героиня серии детективных романов Норы Робертс «In Death», которые она издает под псевдонимом Джей Ди Робб (J. D. Robb). Главное отличие — книги ориентированы на женскую аудиторию.

Серия о Еве Даллас в США и англоязычных странах пользуется большой популярностью. Существуют множество фан-сайтов, в которых поклонники играют в ролевые игры, создают карты, словари, глоссарии и даже историю Нью-Йорка будущего.

Биография 
Ева Даллас — лейтенант полиции Нью-Йорка. Она молода — ей около 30. Она весит 120 фунтов, при росте 5 футов, 9 дюймов. У неё карие глаза (которые никогда не были наивными), коротко стриженные каштановые волосы, на подбородке есть небольшая ямочка. Она высокая, худощавая, с хорошо развитой мускулатурой. Кроме этого, присутствует ещё холодный разум и любящее сердце. Замужем за миллиардером Рорком, мужчиной с криминальным прошлым.

Важнейшие события в жизни Евы 
2028 год — рождение Евы в семье Ричарда Троя и Стелы (фамилия матери неизвестна).

2036 год, май — восьмилетнюю Еву находят в проулке в Далласе (Техас). Она вся в крови, её рука сломана, и она не знает кто она и как туда попала. Социальный работник дает ей имя «Ева Даллас» и отдает в приют.

2046 год — 18-летняя Ева приезжает в Нью-Йорк чтобы тренироваться для работы в полиции Нью-Йорка (NYPSD).

2048 год — Ева становится офицером полиции Нью-Йорка.

2050 год — она получает значок детектива.

2051 год — Ева становится детективом второй степени.

13 февраля 2058 года — начало первой книги «Потрясающий мужчина» («Naked in Death»).

14 февраля 2058 года — знакомство с Рорком.

31 мая 2058 года — первое появление Делии Пибоди.

3 июня 2058 года — Рорк делает предложение Еве.

13- 14 июля 2058 года — свадьба Евы и Рорка.

Ссылки 
 http://www.indeath.net — английский сайт поклонников серии о Еве Даллас.

Следствие ведет Ева Даллас
Вымышленные полицейские